Rosdolsky ist der Familienname folgender Personen:
 Emily Rosdolsky (1911–2001), österreichische Marxistin
 Roman Rosdolsky (1898–1967), ukrainischer Marxist und Historiker